Го́би может означать:

 Гоби — пустынный регион в Центральной Азии.
 Гоби — перевал на Кавказе.
 Гоби, Христофор Яковлевич (1847—1919) — русский ботаник, миколог, альголог.
 КС-185 «Гоби» — советская электросигнализационная и информационная система контроля Государственной границы
 Юань Маньчжоу-го (другое название — гоби)

См. также 
 Гобби
 Через Гоби и Хинган — кинофильм.